Phantasmagoria může být:

 Phantasmagoria (album, Curved Air) – album skupiny Curved Air (1972)
 Phantasmagoria (album, The Damned) – album skupiny The Damned (1985)
 Phantasmagoria (hudební skupina) – japonská hudební skupina